Özgül (türk. für „spezifisch“) ist ein türkischer weiblicher Vorname türkischer und persischer Herkunft, der auch als Familienname vorkommt. Der Name ist gebildet aus den Elementen öz (Selbst, Wesen, Substanz) und gül (Rose).

Namensträger

Vorname 

 Özlem Özgül Dündar (* 1983), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin

Familienname 
 Gönül Özgül (* 1947), türkische Autorin in Deutschland
 Mehmet Özgül (* 1949), türkischer Fußballspieler
 Tolga Özgül (* 1983), deutsch-türkischer Politiker

Kunstfigur 
 Ayla Özgül, Physiotherapeutin im Jeremias-Krankenhaus bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname